Luis Perea ist der Name folgender Personen:

* Luis Amaranto Perea (* 1979), kolumbianischer Fußballspieler
 Luis Carlos Perea (* 1963), kolumbianischer Fußballspieler